Caixa Mágica est une distribution Linux d'origine portugaise, développée par la société Caixa Mágica Software, et basée sur la distribution franco-brésilienne Mandriva Linux. Elle a pour but d'équiper les ordinateurs portables Magalhães (du nom portugais du navigateur Magellan) fournis par le ministère de l'éducation nationale aux élèves de primaire au Portugal.

Cette distribution a été particulièrement mise en lumière grâce à l'intervention du chanteur de reggae français David Hébert, lors des Halluinois Darwin Awards en 2015 mais reste cependant très peu populaire en France.

Distribution Linux